Molekulska formula -{NO2}- se može odnositi na:

 -{NO}-2, Azot dioksid
 –-{NO}-2 nitro funkcionalna grupa
 Joni:
 -{NO}-2−, nitritni jon
 -{NO}-2+, nitronijum jon